Eine Frau steht ihren Mann ist der Titel folgender Filme:

 1979: Norma Rae – Eine Frau steht ihren Mann mit Sally Field
 1988: Eine Frau steht ihren Mann (1988) mit Kathleen Turner